

Населені пункти та їхні частини
 Вишкі — гміна в Більському повіті Підляського воєводства
 Вишкі — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вишкі — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Вишкі — село в гміні Котлін Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Вишкі — частина села Завадка в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства

Примітки